Pilsley (Derbyshire Dales)
 Pilsley (North East Derbyshire)